NMI peut signifier :
 le nombre minimum d'individus est, en archéologie, le nombre minimal de sujets « individualisables » avec sûreté dans un échantillon ;
 le non-maskable interrupt est un signal d'arrêt d'un matériel informatique qui ne peut être ignoré par le processeur ;
 le nmi est un des symboles utilisés pour le mille marin.